Föhrenhain ist der Name folgender Orte:

 Föhrenhain (Gemeinde Gerasdorf), Ortschaft der Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Föhrenhain (Gemeinde Purgstall), Ortschaft der Gemeinde Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Föhrenhain (Gemeinde Wiener Neustadt), Ortslage der Statutarstadt Wiener Neustadt, Niederösterreich
 Sommerfrischen-Villensiedlung im Gelände des früheren Kriegsgefangenenlagers Purgstall